Umgebung steht für:

 Umgebung (Mathematik), topologisches Konzept von Nachbarschaft
 Umgebung eines Lebewesens, siehe Umwelt
 Umgebung, Plattform eines IT-Systems, siehe Systemumgebung
 Umgebung für einen Software-Agenten, siehe Umgebungsprogramm

Siehe auch: